Арка — село в Охотском районе Хабаровском крае. Административный центр Аркинского сельского поселения. Расположено в 120 километрах от Охотска. Самый северный населённый пункт Хабаровского края.

История 
Впервые упоминается в записях русских путешественников конца XVII века как эвенское стойбище. Здесь проводились национальные праздники эвенов Приохотья и сезонные торги. С организацией Охотско-Якутского тракта здесь возникла почтовая станция Агатьканская. Название Арка упоминается с 1830 года.

Население

Экономика 
Национальное товарищество им. XX партсъезда (оленеводство, охота, рыболовство); средняя школа, участковая больница, организации сферы обслуживания, существует аэропорт местных воздушных линий (крайне нерегулярное в настоящее время сообщение поддерживается только с Охотском; до начала 90-х гг. рейсы осуществлялись каждый день на самолётах Ан-2 или вертолётах Ми-8). От Охотска имеется грунтовая автодорога, которая оканчивается на противоположном, левом берегу реки Охота. Проезд непосредственно в село возможен лишь в зимнее время.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Охотского района